Aleksandr Papkin – radziecki i rosyjski dyplomata
 Józef Papkin – postać literacka, bohater komedii Zemsta